John Hay peut faire référence à : 

 John Hay,  Lord Hay de Yester (d. c 1508) ;
 John Hay (1593-1653),  de Tweeddale, aristocrate écossais ;
 John Hay  de Tweeddale) (1625-1697), homme politique écossais ;
 John Hay (-1704),  d'Erroll, noble écossais ;
 John Hay ( de Tweeddale) (1645-1713), un noble écossais ;
 John Hay of Cromlix (1691-1740), noble jacobite ;
 John Hay (1695-1762),  de Tweeddale ;
 Sir John Hay (1788-1838), baron britannique et membre du Parlement ;
 John Charles Dalrymple Hay (1821-1912), amiral britannique et membre conservateur du Parlement ;
 John B. Hay (1834-1916), homme politique américain de l'Illinois ;
 John Hay (1838-1905), homme politique américain, assistant de Lincoln et secrétaire d'État de 1898 à 1905 ;
 John Hay (1862-1925), homme politique canadien ;
 John Hay (1873-1959), cardiologue ;
 John MacDougall Hay (1880-1919), romancier écossais ;
 John Hay (1927-1916), officier de la Royal Navy et un homme politique ;
 John Hay, homme politique conservateur britannique ;
 John Hay (1964-), réalisateur britannique.